Bradette peut faire référence à :

Patronyme 
  (1886-1961), député fédéral canadien-français ;
 Kasandra Bradette (1989-), patineuse de vitesse québécoise ;
 Marie-Ève Bradette, professeure québécoise de littérature.

Toponyme 
 Bradette, lieu-dit du district de Cochrane, dans la province canadienne de l'Ontario ;
 La , rivière en Abiti-Témiscamingue ;
 Le , dans le nord-est de l'Ontario.

Voir aussi 
 
 
 
 Branette, pokémon de  génération.
 , type de vêtement.

Homonymie de patronyme
Patronyme québécois